

Localidades
Fargo (Arkansas)
Fargo (Dakota do Norte)
Fargo (Geórgia)
Fargo (Oklahoma)

Outros
Fargo (filme)
Fargo (Série de TV)

Desambiguação